Чемпионат мира по снукеру 2019 (, также известен как 2019 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2018/2019, который прошёл с 20 апреля по 6 мая 2019 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Призовой фонд 
 Победитель: £500 000
 Финалист: £200 000
 Полуфиналист: £100 000
 Четвертьфиналист: £50 000
 1/16: £30 000
 1/32: £20 000
 1/48: £15 000
 1/80: £10 000
 Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
 Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
 Всего: £2 231 000

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Квалификационный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Секция 9

Секция 10

Секция 11

Секция 12

Секция 13

Секция 14

Секция 15

Секция 16

Сотенные серии

Основной турнир 

 143, 139, 139, 135, 132, 132, 130, 125, 113, 101, 101, 100  Джон Хиггинс
 141, 135, 131, 126, 123, 114, 114, 106, 105, 104, 103, 103, 101, 101  Джадд Трамп
 140, 134, 134, 117, 115, 109, 106, 100  Гэри Уилсон
 139, 125, 113, 109, 105, 102, 100  Дэвид Гилберт
 138, 132, 131, 125, 111, 104, 100  Кайрен Уилсон
 138, 123, 112, 109, 102, 101  Шон Мёрфи
 137, 136, 130, 105  Барри Хокинс
 136  Джо Перри
 135, 128, 102  Алистер Картер
 134, 129, 106  Дин Цзюньхуэй
 131, 131, 120, 102  Марк Селби

 131, 125, 122, 121, 110, 105, 103  Стивен Магуайр
 131  Марк Аллен
 131  Люка Бресель
 129, 105, 101  Марк Уильямс
 127, 120, 120, 106, 100  Нил Робертсон
 124, 101  Джек Лисовски
 114  Грэм Дотт
 112, 107, 106  Стюарт Бинэм
 106, 105, 101  Чжоу Юэлун
 104, 100  Тянь Пэнфэй
 104  Ронни О’Салливан
 101  Джеймс Кэхилл

Квалификация 

 146, 121, 118, 113  Ноппон Саенгхам
 143, 143, 116, 114, 111  Мэттью Стивенс
 141, 133, 122, 119, 114  Лян Вэньбо
 140, 135, 103  Грэм Дотт
 139, 109, 107  Крис Вейклин
 138, 128  Марко Фу
 138, 124, 122, 102, 100  Джо О’Коннор
 138, 107  Тепчайя Ун-Нух
 136, 136, 115, 106  Чжоу Юэлун
 136, 113, 107, 100, 100  Дэниел Уэллс
 136, 106  Майкл Холт
 136  Эллиот Слессор
 135, 113  Лу Нин
 135, 100  Лю Хаотянь
 134, 112, 100  Гэри Уилсон
 133, 125  Тянь Пэнфэй
 133, 119, 105  Сяо Годун
 132, 102, 100  Мартин Гоулд
 132  Эден Шарав
 131, 119, 118, 113, 103, 100  Джеймс Кэхилл
 131, 118, 116  Энтони Макгилл
 130, 102  Скотт Дональдсон
 130  Алан Макманус
 130  Энди Хикс
 128, 103  Янь Бинтао
 128  Хоссейн Вафаей
 127, 120, 102, 101  Алистер Картер
 127, 110, 102, 100  Джо Перри

 127, 106  Сэм Крейги
 124, 103  Чжао Синьтун
 122, 109, 102  Марк Дэвис
 121, 117, 101  Майкл Георгиу
 121  Курт Мэфлин
 121  Александр Урсенбахер
 120  Джонатан Бэгли
 119, 100  Стюарт Каррингтон
 118  Джерард Грин
 117  Эшли Карти
 116  Сохейл Вахеди
 116  Брэндон Сарджент
 116  Сюй Сы
 114, 100  Бен Вулластон
 114  Робби Уильямс
 112  Чжан Аньда
 111, 108  Джон Эстли
 111  Ли Хан
 109  Ню Чжуан
 108, 102  Иан Бёрнс
 106, 101  Том Форд
 106  Сэм Бэрд
 105, 101  Мэй Сивэнь
 103  Лукас Клекерс
 102  Дэвид Лилли
 101  Санни Акани
 101  Мартин О’Доннэлл
 100  Доминик Дэйл

Примечания

Ссылки 
 Betfred World Championship (2019) — snooker.org
 CueTracker — 2019 World Championship — Snooker Results & Statistics

2019 год в снукере
Апрель 2019 года
Май 2019 года